Lupinus
Lupinus
Rubroboletus lupinus, specie di fungo basidiomicete della famiglia Boletaceae
Lupinus luteus
Lupinus perennis
Lupinus mutabilis
Lupinus albus

Pagine correlate 

Lupini
Lupino